Anomalohimalaya är ett släkte av fästingar. Anomalohimalaya ingår i familjen hårda fästingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hårda fästingar
Anomalohimalaya